Latö (tibetisch: la stod) bezeichnet den westlichen Teil der Provinz Tsang:

 Latö Lho (tib.: la stod lho; „Südliches Latö“) 
 Latö Chang (tib.: la stod byang; „Nördliches Latö“)